Спенн () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Отіс Спенн (1930–1970) — американський піаніст.
 Люсіль Спенн (1938–1994) — американська співачка, дружина Отіса Спенна.

Англійські прізвища